Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Sońta – polski polityk, poseł na Sejm
 Jan Sońta – polski działacz ruchu ludowego, żołnierz podziemia, oficer
 Krzysztof Sońta – polski nauczyciel, działacz samorządowy i polityk, poseł na Sejm